UTC este un acronim care se poate referi la:
 UTC, Ora universală coordonată (; );
 U.T.C., Uniunea Tineretului Comunist, organizația de tineret a P.C.R.;
 UTC, United Technologies Corporation, un fost holding american.